Павел Ясеница (, настоящее имя Леон Лех Бейнар − ; 10 ноября 1909, Симбирск — 19 августа 1970, Варшава) — польский писатель, эссеист и публицист.

Биография 
Выпускник исторического факультета Университета Стефана Батория в Вильно. В 1928—1932 годах был учителем истории в Гродно.

В 1964 году был одним из 34 польских интеллектуалов, которые подписали протест в связи с усилением цензуры прессы. Во второй половине шестидесятых годов преследовался за сопротивление цензуре и активную деятельность в либерально-демократической оппозиции.

Павел Ясеница наиболее известен своими книгами о истории Польши до разделов («Польша Пястов» (), «Польша Ягеллонов» (), «Речь Посполитая обоих народов» ()), в которых выразил взгляды, противоречащие взглядам большинства современных ему историков.

Награды 
 Кавалер Ордена Возрождения Польши. Награждён 22 июля 1956 г.
 Крест Храбрых. Награждён командованием Виленского округа Армии Крайовой в 1944 году. Награда подтверждена Министерством национальной обороны в 1967 году.
 Крест Армии Крайовой. Награждён 24 июля 1967 года в Лондоне Каролем Земским.
 Кавалер Большого креста Ордена Возрождения Польши. Награда получена посмертно 3 мая 2007 года.

Филателия 
 В 2009 году почта Польши выпустила марку с изображением П. Ясеницы (4308).

Примечания

Ссылки 
 Збигнев Жбиковский о Павле Ясенице
 Helena Kowalik Ubeckie donosy z sypialni

Историки Польши
Члены ПЕН-клуба
Члены Союза польских писателей
Участники обороны Польши в 1939 году